Pulchrana – rodzaj płaza bezogonowego z rodziny żabowatych (Ranidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w południowym Wietnamie, półwyspowej części Tajlandii i Malezji, na Jawie, Borneo, Siberut, Sumatrze, w Singapurze, na Bangka, Wyspach Natuna, Archipelag Sulu i Filipinach.

Systematyka

Etymologia 
Pulchrana: , pulchra „piękny”; rodzaj Rana .

Podział systematyczny 
Takson opisany jako podrodzaj w obrębie Rana podniesiony do rangi rodzaju w 2015 roku przez Olivera i współpracowników. Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Pulchrana banjarana 
 Pulchrana baramica 
 Pulchrana centropeninsularis 
 Pulchrana debussyi 
 Pulchrana fantastica 
 Pulchrana glandulosa 
 Pulchrana grandocula 
 Pulchrana guttmani 
 Pulchrana laterimaculata 
 Pulchrana mangyanum 
 Pulchrana melanomenta 
 Pulchrana moellendorffi 
 Pulchrana picturata 
 Pulchrana rawa 
 Pulchrana siberu 
 Pulchrana signata 
 Pulchrana similis

Przypisy 

Żabowate